Sesto ima više značenja:
 Sesto (Bolcano)
 Sesto (Lodi)